Cebollitas puede hacer referencia a:
 Cebollas encurtidas, conocidas como cebollitas o cebollitas perla.
 Cebollitas (juego), juego de pirotecnia.
 "Cebollitas", equipo infantil de fútbol de la Asociación Atlética Argentinos Juniors, famoso por ser el primer equipo de Diego Maradona.
 Cebollitas (TV), serie infantil emitida en Argentina.
 El nombre común de la planta Arrhenatherum elatius.